Карло () може да се отнася за:

Благородници 
 Карло Топия – крал на Албания
 Карло I - няколко души с това име
 Карло II - няколко души с това име

Личности 
 Карло Анчелоти – италиански футболист и треньор
 Карло Боромео – италиански духовник
 Карло Голдони – италиански драматург 
 Карло Колоди (псевдоним на Карло Лоренцини) – световноизвестен италиански детски писател и журналист
 Карло Лицани – италиански режисьор, сценарист и критик
 Карло Понти – италиански кинопродуцент
 Карло Рубия – италиански физик, носител на Нобелова награда за физика за 1984 г.
 Карло Рустикели – италиански композитор
 Карло Чипола – италиански икономист

Вижте също 
 Монте Карло (пояснение)
 Карл
 Карлес
 Карлос
 Карлош
 Карлуш
 Карол